

Patronyme 
O'Sullivan est un patronyme irlandais qui, en raison de l'émigration, est également fréquent en Australie et en Amérique du Nord. Les personnalités suivantes se nomment O'Sullivan. Leur notoriété concerne surtout le monde anglo-saxon.

 O'Sullivan, maître d'armes nantais, attaché à Guillaume Lamberty, exécuteur des noyades de Nantes, il fut pourtant acquitté lors du procès du Comité nantais et de ses agents ;
 Dan O'Sullivan (né en 1968), joueur de basket professionnel de la NBA ;
 David O'Sullivan (né en 1944), joueur de cricket néo-zélandais ;
 David O'Sullivan (né en 1953), haut fonctionnaire européen d'origine irlandaise ;
 Declan O'Sullivan, joueur irlandais de football gaélique ;
 Denis O'Sullivan (né en 1948), golfeur irlandais ;
 Denis J. O'Sullivan (1918-1987), membre du Fine Gael, député irlandais de Cork ;
 Diarmuid O'Sullivan (né en 1978), joueur irlandais de hurling ;
 Eddie O'Sullivan (né en 1958), ex-entraineur en chef de l'équipe d'Irlande de rugby à XV ;
 Edward William O'Sullivan (1846-1910), journaliste et politicien australien ;
 Eugene D. O'Sullivan (1883-1968), membre du parti démocrate américain représentant du Nebraska ;
 Fiona O'Sullivan (née en 1986), footballeuse irlandaise ;
 Gearóid O'Sullivan (1891-1994), professeur irlandais, officier dans l'armée, avocat et politicien membre du Sinn Féin et du Fine Gael ;
 Gerald Robert O'Sullivan VC (1888-1915), soldat irlandais dans l'Armée britannique, décoré de la Victoria Cross ;
 Gerry O'Sullivan (1936-1994), homme politique irlandais, membre du parti travailliste irlandais ;
 Gilbert O'Sullivan (né en 1946), chanteur et auteur-compositeur d'origine irlandaise ;
 Grace O'Sullivan (née en 1962), femme politique irlandaise ;
 Henry O'Sullivan (1845-1912), arpenteur-géomètre, géologue et explorateur ;
 Jacquie O'Sullivan (né en 1960), chanteur et auteur-compositeur britannique ;
 Jan O'Sullivan (né en 1950), homme politique irlandais, membre du parti travailliste irlandais ;
 Jeremiah O'Sullivan (né en 1842), évêque catholique américain ;
 Jerry O'Sullivan, musicien irlando-américain contemporain joueur de cornemuse et de uilleann pipes ;
 John O'Sullivan (1813-1895), journaliste et homme politique américain ;
 John O'Sullivan (1877-1955), ténor irlandais ;
 John O'Sullivan (1947-), ingénieur électricien australien ;
 John O'Sullivan (1942-), journaliste britannique ;
 J.T. O'Sullivan (né en 1979), joueur de football américain ;
 Keala O'Sullivan (née en 1950), plongeuse américaine ;
 Maggie O'Sullivan (née en 1951), poétesse britannique ;
 Lance O'Sullivan (né en 1963), jockey néo-zélandais à la retraite ;
 Marcus O'Sullivan (né en 1961), entraîneur irlandais et ancien coureur de demi-fond, vivant aux États-Unis ;
 Maureen O'Sullivan (1911-1998), actrice de cinéma irlandaise ;
 Maureen Patricia O'Sullivan (1918-1994), agent secret irlandais en France pendant la Seconde Guerre mondiale ;
 Pat O'Sullivan, golfeur américain vainqueur du championnat des détenteurs de titre en 1951 ;
 Patrick O'Sullivan (né en 1985), hockeyeur canadien jouant aux États-Unis ;
 Richard O'Sullivan (né en 1944), acteur de sitcoms anglais dans les années 1970 et 1980 ;
 Ronnie O'Sullivan (né en 1975), joueur professionnel de snooker anglais ;
 Seamus O'Sullivan (1879-1958), poète irlandais et éditeur du journal The Dublin Magazine ;
 Père Sean O'Sullivan (1952-1989), homme politique et leader religieux canadien ;
 Shawn O'Sullivan (né en 1964), boxeur canadien ;
 Sonia O'Sullivan (né en 1969), coureuse olympique irlandaise ;
 Timothy (Ted) O'Sullivan (1899-1969), membre du parti Fianna Fáil ;
 Timothy O'Sullivan (1840-1882), photographe ;
 Toddy O'Sullivan (né en 1934), homme politique irlandais, membre du parti travailliste irlandais ;
 Wayne O'Sullivan (né en 1974), footballeur irlandais jouant en Australie.

Médecine 
 Test de O'Sullivan, un test de tolérance glucidique chez la femme enceinte

Toponyme 

  à San Luis Obispo (États-Unis) ;
 Rivière O'Sullivan, coulant dans la municipalité de Eeyou Istchee Baie-James, dans la région administrative du Nord-du-Québec, au Québec, au Canada ;
 Lac O'Sullivan, un plan d'eau du territoire non organisé de Lac-Lenôtre, dans la MRC de La Vallée-de-la-Gatineau, en Outaouais, au Québec, au Canada.

Voir aussi 

 

Homonymie de patronyme
Patronyme irlandais